Појам Хозроје може да се односи на:
 Хозроје I Ануширван, сасанидски краљ (531-579) 
 Хозроје II, сасанидски краљ (590—628)